996 steht für:

 das Jahr 996
 996 (Arbeitswoche), die 72-Stunden-Arbeitswoche in China
 Ducati 996, italienisches Motorrad, siehe Ducati 916
 Porsche 996, die fünfte Generation des Porsche 911

Siehe auch: